David Bellion, né le  à Sèvres en France, est un footballeur professionnel qui évolue au poste d'attaquant au FC Girondins de Bordeaux.
 Éric Bellion, né le  à Versailles est un skipper français.
 Roger Rabiniaux, né Roger Bellion en 1914 à Levallois-Perret et mort en 1986, est un écrivain et poète français.